Važminec je naselje na otoku Cresu.
Točan naziv naselja je Važminež, kako ga izgovaraju sve osobe rodom iz tog naselja.

Pripada poštanskom uredu Cres, broja 51557. Selo više nije naseljeno.

Izvori 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji
Cres